Die Triebfahrzeuge der ČSD-Baureihe 344.3 entstanden durch Umbau aus den Reihen
 kkStB 560
 ČSD 334.4 (ex. ATE Id)
 ČSD 344.2 (ex. kkStB 660)

344.3
Dampflokomotive Achsfolge 1C